Universitat de Ciència i Tecnologia AGH (de l'acrònim en polonès Akademia Górniczo-Hutnicza), universitat pública amb seu a Cracòvia, a Polònia
 Cambra dels Diputats de Berlín (del seu nom en alemany AbGeordnetenHaus), parlament de l'Estat de Berlín, a Alemanya
 Art Gallery of Hamilton, galeria d'art de la ciutat de Hamilton (Ontàrio), al Canadà
 Agh també és l'abreviatura de l'ameghinita, mineral de la classe dels borats